A Recopa Africana de 2003 foi a última edição do torneio, organizada pela CAF em que participava os vencedores das copas nacionais filiados à CAF , e contou com a participação de 36 equipes.

Etoile da Tunísia foi campeão pela segunda vez em sua história.

Clubes Classificados

Rodada preliminar

|}

Primeira rodada
Jogos de ida 12 e 13 de abril, jogos de volta 25 a 27 de abril.

|}

Segunda rodada
Jogos de ida dia 17 e 18 de maio, jogos de volta 30, 31 de maio e 01 de junho.

|}

Quartas de final
Jogos de ida 06 e 07 de setembro,jogos de volta 20 e 21 de setembro.

|}

Semifinais

Jogos de ida 04 e 05 de outubro, jogos de volta 18 e 19 de outubro de 2003.

|}

Finais

Agregado

|}

Campeão

Ver também
Liga dos Campeões da CAF de 2003
Copa da CAF de 2003

Links Externos
 Resultados en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Recopa Africana